Orsay pode se referir a:

 Orsay, comuna francesa do departamento de Essonne.
 Gare d'Orsay, uma antiga estação parisiense.
 Teatro de Orsay, um antigo teatro, hoje desaparecido, situado na antiga Gare d'Orsay.
 Museu de Orsay, museu parisiense situado na antiga Gare d'Orsay.
 quai d'Orsay, um cais do rio Sena, em Paris, onde se situa principalmente o Ministério das Relações Exteriores da França.
 Orsay, uma ilha da Escócia.

Desambiguação